Монотонность:
 Монотонная последовательность
 Монотонная функция
 Монотонная булева функция
 Монотонный оператор